Котляревские (, ) — дворянские роды.

Первый — потомки дьякона Ивана Котляревского. К этому принадлежат генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский и поэт Иван Петрович Котляревский.

Второй, относящийся к дворянству «по чину». Определениями Правительствующего Сената от 8 июля 1854 и 11 октября 1856 гг., утверждены постановления Казанского дворянского депутатского собрания от 8 мая 1854 г. и 27 августа 1856 г., о внесении во вторую часть дворянской родословной книги штабс-капитана корпуса горных инженеров Ивана Петрова Котляревского, по чину прапорщика, полученному им в 1842 году, вместе с его женой Анной Павловной и детьми их: Павлом, Петром, Николаем, Ларисой и Ольгой.

Описание герба 
Поле щита покрыто злато-чёрным беличьим мехом в пять рядов. На этом поле червлёный котел с червлёной ручкой.

Над щитом дворянский шлем с короной. Нашлемник: два орлиных крыла, покрытых злато-чёрным беличьим мехом. На каждом крыле по червлёному котлу с червлёной ручкой. Намёт: справа — чёрный с золотом, слева — червлёный с золотом.

Литература 
 Герб Котляревского внесён в